Canal 54 puede referirse al:

 Canal 54 de Santiago de Chile, Chile.
 Canal 54 de Tegucigalpa, Honduras.
 Canal 54 de Burgos, España.